Prima battaglia della Sirte  
 Seconda battaglia della Sirte